Amilly se poate referi la:
Amilly, localitate în departamentul Eure-et-Loir, Franța
Amilly, localitate în departamentul Loiret, Franța